Константи́н Евге́ньевич Шумов (; род. 15 февраля 1985, Москва, РСФСР) — финский волейболист русского происхождения.

Биография 
Родители Шумова — русские, а сам он прекрасно владеет русским языком. Отец — Евгений Шумов — тоже играл в волейбол, в команде МГТУ и привлекался во вторую сборную СССР.

Когда сыну было пять, семья перебралась в Финляндию — Евгения Шумова пригласили заканчивать карьеру в «Рантаперкион Иску» (Тампере). Константин учился волейболу там же, но в последние годы осел в итальянских клубах, хотя попробовал силы и в Германии.

С 2007 года привлекается в сборную.

Клубная карьера 
 2003—2005 —  Keski-Savon Pateri
 2005—2006 —  Perungan Pojat
 2006—2007 —  Fenice Isernia
 2007—2008 —  Prisma Volley Taranto
 2008—2009 —  Callipo Vibo Valentia
 2009—2010 —  Esse-ti Carilo Loreto
 2010—2012 —  Acqua Paradiso Monza Brianza
 2012—2014 —  Generali Haching
 2014-  Lube Banca Marche Macerata

Награды 
 Обладатель Суперкубка Италии — 2014

Ссылки 
Волейболисты Финляндии
 Константин Шумов
 Константин Шумов
 Константин Шумов